Andreas Wiebe ist der Name folgender Personen:

* Andreas Wiebe (Politiker) (* 1957), deutscher Politiker
 Andreas Wiebe (Rechtswissenschaftler) (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer